Osice kan syfta på följande platser:

Polen 

 Osice (ort i Polen), Pommerns vojvodskap, Powiat gdański,

Tjeckien 

 Osice (ort i Tjeckien), 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar